Кансино има више значења:

 Кансино (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Кансино (Тепатласко де Идалго), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику